De finale van de Coppa Italia van het seizoen 2001/02 werd gehouden op 24 april en 10 mei 2002. Parma nam het op tegen Juventus. De heenwedstrijd in het Stadio delle Alpi in Turijn werd met 2–1 gewonnen door Juventus. In de terugwedstrijd in het Stadio Ennio Tardini in Parma won Parma ook met het kleinste verschil. Doordat het één uitdoelpunt meer had gescoord, mocht Parma de beker in ontvangst nemen.

Finale

Heenwedstrijd

Terugwedstrijd

2002
Voetbal in 2002
Parma FC
Juventus FC